Sabaco är ett släkte av ringmaskar. Sabaco ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Sabaco